Las siglas P.S.P. hacen referencia a varios artículos:

Informática
Pascal Server Pages, PSP es un scripting embebido en HTML lenguaje, es una alternativa a PHP, ASP o JSP;
Paint Shop Pro, aplicación de diseño gráfico;
PlayStation Portable, consola multimedia portátil creada por Sony.
Program Segment Prefix o Prefijo del Segmento de Programa, función que ocupa los primeros 100h bytes del segmento que ocupa un programa;
Personal Software Process

Política
Partido Socialista Popular (Argentina);
Partido Socialista Popular (Chile);
Partido Socialista Popular (Cuba);
Partido Social Popular (España),
Partido Socialista Popular (España);
Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero del Ecuador;
Partido Socialista Progresista (Líbano);
Partido Socialista Peruano, fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui junto con Julio Portocarrero, Avelino Navarro, César Hinojosa, Fernando Borja, Ricardo Martínez La Torre y Bernardo Regman y disuelto en 1930 por la muerte del fundador principal J. C. Mariátegui;
Partido Socialista del Perú, fundado por Javier Diez Canseco el año 2005 reanudando las ideas mariateguistas.

Además
Código IATA del Aeropuerto Internacional de Palm Springs
Polícia de Segurança Pública, cuerpo de seguridad pública de Portugal;
Prohibido suicidarse en primavera, obra de Alejandro Casona;
Parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad del sistema nervioso central;
 Photostimulable phosphor plate, placa de fósforo fotoestimulable, conocida también como 'IP''' o 'placa de imagen, un dispositivo que se utiliza para grabar una imagen de dos dimensiones a partir de una radiación electromagnética de onda corta
 Proveedor de servicios de pago''', un servicio financiero